Ва́ськины Ни́вы — деревня Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как деревня Васкина Нива в Ильинском Тигодском погосте Новгородского уезда.

В переписи 1710 года в Ильинском Тигодском погосте упоминается деревня Васкина Нива, числящаяся за помещиком Секириным.

ВАСЬКИНЫ-НИВЫ — деревня при реке Чудле, Туханского сельского общества, прихода села Замостья. 
Крестьянских дворов — 28, других сословий — 2. Строений — 87, в том числе жилых — 38.
Две мелочных лавки. Питейный дом.
Число жителей по семейным спискам 1879 г.: 49 м. п., 60 ж. п.; по приходским сведениям 1879 г.: 56 м. п., 76 ж. п.; (1884 год)

В конце XIX — начале XX века деревня административно относилась к Пельгорской волости 1-го стана 1-го земского участка Новгородского уезда Новгородской губернии.

ВАСЬКИНЫ НИВЫ — деревня Тухонского сельского общества, дворов — 34, жилых домов — 34, число жителей: 82 м. п., 90 ж. п.
Занятия жителей — земледелие и отхожие промыслы. Хлебозапасный магазин. 2 мелочные лавки. (1907 год)

В 1917 году согласно военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний, деревня Васькины Нивы насчитывала 15 дворов.

С 1917 по 1927 год деревня называлась Васькина Нива и входила в состав Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии.

С 1927 года в составе Замостьевского сельсовета Любанского района Ленинградской области.

С 1930 года в составе Любанского сельсовета Тосненского района.

По данным 1933 года деревня Васькины Нивы входила в состав Замостьевского сельсовета Тосненского района.

Согласно топографической карте 1937 года, деревня насчитывала 53 крестьянских двора.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 23 января 1944 года.

С 1954 года, в составе Пельгорского сельсовета.

По данным 1966 и 1973 годов деревня также находилась в составе Пельгорского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Васькины Нивы входила в состав Любанского сельсовета Тосненского района.

В 1997 году в деревне Васькины Нивы Любанской волости проживали 17 человек, в 2002 году — также 17 (русские — 94 %).

В 2007 году в деревне Васькины Нивы Любанского ГП — 4 человека.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Павлово — Мга — Луга). 

Расстояние до административного центра поселения — 15 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Любань — 18 км.

Деревня находится на правом берегу реки Чудля.

Демография

Инфраструктура 
 Водонапорная башня.
 Кладбище с церковью Покрова Пресвятой Богородицы в бывшей деревне Замостье (ныне урочище). Церковь построена в 1806 году на средства одного из владельцев селения Петра Васильевича Волкова вместо деревянной (известной с XVI века). В 1936 году пострадала — горела, и тогда же была закрыта. Здание перестроено под клуб, заброшено.

Улицы 
Будково, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Тосненского района